Valença ist der Familienname von:
 Alceu Valença (* 1946), brasilianischer Karnevalsmusiker

Valença bezeichnet folgende Orte:
 Valença (Portugal), ehemalige Gemeinde und Kreis in Portugal
 Valença do Douro, Gemeinde in Portugal
 eine brasilianische Stadt im Bundesstaat Bahia, siehe Valença (Bahia)
 eine brasilianische Stadt im Bundesstaat Rio de Janeiro, siehe Valença (Rio de Janeiro)